Кусты — деревня в Шекснинском районе Вологодской области России.

Входит в состав сельского поселения Сиземского (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Чаромское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Чаромский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 14 км, до центра муниципального образования Чаромского — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Дуброво, Мокрица, Гаврилово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района